Brouwerij De Hoprank (Laarne), een voormalige brouwerij te Laarne.
Brouwerij De Hoprank (Landegem), een brouwerij die later overging in brouwerij Meiresonne.